Sacrifice – kanadyjski zespół thrash metalowy
 Sacrifice – album muzyczny Mr. Bonesa
 Sacrifice – album Motörhead
 Sacrifice – album muzyczny grupy Sylver
 Sacrifice – album grupy Saxon
 Sacrifice – singel Eltona Johna
 Sacrifice – gra komputerowa
 TNA Sacrifice – cykl gal wrestlingu